Донское () — село в Жаркаинском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Костычевского сельского округа. Код КАТО — 115451200.

География 
Село расположено в 30 км на северо-запад от центра района города Державинск, в 3 км на север от центра сельского округа села Костычево.

Улицы 

 переулок Торговый,
 ул. 50 лет октября,
 ул. Комсомольская,
 ул. Мира,
 ул. Молодежная,
 ул. Московская,
 ул. Набережная,
 ул. Новая,
 ул. Новостроечная,
 ул. Хлебная,
 ул. Целинная.

Ближайшие населённые пункты 

 село Костычево в 3 км на юге,
 село Кенское в 21 км на востоке,
 село Гастелло в 25 км на юго-востоке.
 село Пятигорское в 30 км на северо-востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 869 человек (из них русских 45%).

В 1999 году население села составляло 408 человек (193 мужчины и 215 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 237 человек (115 мужчин и 122 женщины).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Жаркаинского района